Véronique Roy (née en 1960), archiviste et écrivaine française ; 
 Véronique Roy (née en 1959), footballeuse française.